Кабања има више значења:

 Кабања (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кабања (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику